Требниц () — немецкий топоним.

 Требниц (Бургенланд) — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Бургенланд в составе городского округа Тойхерн.
 Требниц (Гера) — деревня в Германии, в земле Тюрингия, входит в состав городского округа Гера.
 Требниц (Зале) — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Зале в составе городского округа Мерзебург.
 Требниц (Зальцланд) — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Зальцланд в составе городского округа Кённерн.